Pessoas
 Ruy Barbosa — jurista e político brasileiro
 Marina Ruy Barbosa - atriz brasileira

Geografia
 Ruy Barbosa (Bahia) — município da Bahia, Brasil
 Ruy Barbosa (Rio Grande do Norte) — município do Rio Grande do Norte, Brasil

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos